Carolina Matilde de Dinamarca (Jægersborghus, 27 de abril de 1912 - Sorgenfri, 12 de diciembre de 1995) fue una princesa de Dinamarca con tratamiento de Su Alteza Real, esposa de su primo carnal, el príncipe Canuto de Dinamarca.

Vida 
Nació en Jægersborghus, cercano a la capital danesa, el 27 de abril de 1912. Hija del príncipe Haroldo Cristián de Dinamarca y de la princesa Elena Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Carolina Matilde recibió el título de princesa de Dinamarca con tratamiento de alteza real desde su nacimiento al ser nieta por vía paterna del rey Federico VIII de Dinamarca y de la princesa Luisa de Suecia. Por vía materna era nieta del duque  Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sondenburg-Glücksburg y de la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. La princesa recibió su nombre de su abuela materna y en la familia la llamaban Calma.

Durante la Primera Guerra Mundial, la familia de la princesa Carolina Matilde fue expulsada de Dinamarca a consecuencia de tomar partido por Alemania, hecho este que fue notable en el caso de la princesa Elena. Las manifestaciones progermánicas de la princesa fueron públicas en todo momento, aspecto que desagradó enormemente al rey Cristián X de Dinamarca.

Matrimonio y descendencia 
Carolina Matilde se casó el 8 de septiembre de 1933 en el Castillo de Fredensborg con su primo hermano, el príncipe Canuto de Dinamarca, hijo del rey Cristián X de Dinamarca y de la duquesa Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin. La pareja se instaló en Sorgenfri y tuvieron tres hijos, los cuales al ser nietos del rey Cristián X de Dinamarca tienen el título de príncipes de Dinamarca con tratamiento de Alteza real.

 La Princesa Isabel de Dinamarca (1935 - 2018) Fue Princesa de Dinamarca hasta su muerte en 2018.
 El Príncipe Ingolfo de Dinamarca, nacido en 1940 en Sorgenfri. Se casó morganáticamente con Inge Terney, debido a esto tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos y se le concedió el título de Su Exelencia, El Conde de Rosenborg. En segundas nupcias se casó con Sussie Hjorhøy. Sin descendencia.
 El Príncipe Cristián de Dinamarca (1942 - 2013). Se casó morganáticamente con Ana Dorte Maltoft-Nielsen, debiendo renunciar también a sus derechos dinásticos y recibiendo el título de Su Exelencia, El Conde de Rosenborg. Tuvieron tres hijas:
 Josefina (n. 1972) - esposa de Tomás Cristián Schmidt (n. 1970), tienen dos hijos
 Camila (n. 1972) - esposa de Miguel Rozanes (n. 1952), tiene cuatro hijos.
 Teodora (nacida en 1975) es la esposa de Morten Rennow, tienen una hija.

Princesa heredera 
Cuando el rey Cristián X murió en 1947, el hermano mayor del príncipe Canuto, el príncipe heredero Federico, se convirtió en rey como Federico IX. Como Federico IX solo tenía hijas y la Ley de Sucesión al Trono que estaba en vigor en ese momento, no permitía la sucesión femenina, el príncipe Canuto se convirtió en heredero al trono y por lo tanto recibió el título de príncipe heredero. Se habría convertido en rey y Carolina Matilde en reina, pero con la Ley de sucesión al trono de 1953, que introdujo la sucesión femenina en forma de primogenitura agnaticia-cognática, el príncipe Canuto descendió en la línea de sucesión después de las hijas de Federico IX, las princesas Margarita (que terminó ascendiendo al trono en 1972 cómo Margarita II), Benedicta y Ana María). Después de la enmienda a la Ley de Sucesión al Trono, al Príncipe Canuto se le mantuvo el título oficial de Príncipe Heredero y la Princesa Carolina Matilde el título de Princesa Heredera, aún cuando no iban a heredar. Esto causó un daño en las relaciones entre los cuñados y según su hijo Ingolfo solo se veían en actividades oficiales.

Carolina Matilde falleció el 12 de diciembre de 1995 en Sorgenfri donde había vivido la mayor parte de su vida desde que se casó en 1933, habiendo sobrevivido 19 años a su marido.

Títulos y honores 
 27 de abril de 1912 - 1 de diciembre de 1918: Su Alteza, La Princesa Carolina Matilde de Dinamarca 1 de diciembre de 1918 - 8 de septiembre de 1933: Su Alteza, La Princesa Carolina Matilde de Dinamarca e Islandia
 8 de septiembre de 1933 - 17 de junio de 1944: Su Alteza Real, La Princesa Carolina Matilde de Dinamarca e Islandia 17 de junio de 1944 - 27 de marzo de 1953: Su Alteza Real, La Princesa Heredera de Dinamarca
 27 de marzo de 1953 - 12 de septiembre de 1995: Su Alteza Real, La Princesa Heredera Carolina Matilde de Dinamarca''

Ancestros

Referencias y fuentes

Enlaces externos 

Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Luteranos de Dinamarca